Еле́на Афана́сьева:
 Афанасьева, Елена Александровна (1900—1998) — советский художник-живописец, портретист.
 Афанасьева, Елена Александровна (род. 1965) — заслуженный мастер спорта России по лёгкой атлетике.
 Афанасьева, Елена Владимировна (род. 1975) — российский политик, член Совета Федерации с 2014 года, депутат Государственной думы IV—VI созывов (2003—2014), член ЛДПР.
 Афанасьева, Елена Ивановна (род. 1965) — российский журналист, писатель, теле- и радиоведущая.
 Афанасьева, Елена Михайловна (1925—2017) — актриса, заслуженная артистка РСФСР.